Buena Vista Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buena Vista Peak (Arizona)
 Buena Vista Peak (Colorado)
 Buena Vista Peak (Madera County, Kalifornien)
 Buena Vista Peak (Tulare County, Kalifornien)